Jménem Lågen jsou nazývány norské řeky:

 Gudbrandsdalslågen – pramení na území obce Lesje a ústí u Lillehammeru do jezera Mjøsa.
 Numedalslågen – pramení na území obce Eidfjord a ústí v Larviku do Skagerraku.